Bruzzano bezeichnet:

 Bruzzano Zeffirio, italienische Gemeinde 
 Bruzzano, Stadtteil von Mailand